Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Mystkowski − polski malarz
 Ignacy Mystkowski − polski powstaniec, dowódca w powstaniu styczniowym
 Kazimierz Mystkowski − polski przemysłowiec
 Przemysław Mystkowski − polski piłkarz
 Witold Mystkowski − polski wojskowy i polityk